Baskervilles hund kan syfta på:

 Baskervilles hund – en detektivroman av Sir Arthur Conan Doyle
 Baskervilles hund (film, 2002) – en brittisk mysteriefilm från 2002 i regi av David Attwood
 Baskervilles hund (film, 1939) – en amerikansk film från 1939 i regi av Sidney Lanfield
 Baskervilles hund (musikalbum) – ett musikalbum från 1974 av Kjell Höglund